Umberto Baccolo's (n)INFOmaniac è un progetto multimediale ideato e coordinato da Umberto Baccolo, realizzato tra il 2013 e il 2018 tra Italia e Berlino, che riflette in modo satirico sull'utilizzo del sesso esplicito e di scandali creati ad arte nella promozione del cinema d'autore e dell'arte, prendendo come esempio Nymphomaniac di Lars von Trier, ma anche sulla gentrificazione e sul voyeurismo e le dinamiche di diffusione dell'informazione sui social media.

Il progetto 
Comprende tre cortometraggi diretti da Baccolo, distribuiti su YouTube a fine 2013 e poi presentati al Berlin Porn Film Festival nel 2014 come evento speciale fuori concorso, una colonna sonora pubblicata su Soundcloud ad opera di noti autori di musica elettronica underground, ed una serie di disegni, quadri, illustrazioni, foto e persino origami realizzati da 54 importanti fumettisti o street artists internazionali, tra i quali Danijel Žeželj, Shintarō Kago, Dottor Pira, Mike Diana, Akab, ZUZU, Alberto Corradi, Maurizio Ercole, Marco Galli (fumettista), Officina Infernale, Dario Panzeri, Massimo Perissinotto, Stefano Zattera, Simone Lucciola, Alice Socal, Davide Bart Salvemini, Tommygun Moretti, Elisa 2B, Luciop, Niccolò Storai, Oral Giacomini, Iacopo Vecchio, Laura Spianelli, Darkam, Awer, Tenia, Infidel, Ale Senso e No Art raccolti poi in un libro autoprodotto con prefazione di Akab e grafica di Panzeri presentato al Lucca Comics & Games nel 2018, dopo essere stati esposti in mostre dedicate in diverse città, tra cui Torino, Pescara, Verona, Brescia e Berlino.

Accoglienza 
Il progetto, partito su Facebook e YouTube in modo completamente indipendente, è stato lanciato sulla stampa dalla rivista d'arte online Artribune che gli ha per prima dedicato un articolo. È seguito un articolo su Il Mitte, il principale giornale online degli italiani a Berlino, e poi da riviste cartacee e online di cinema (come Sentieri Selvaggi), fumetti (Lo spazio bianco, Lobodilattice...) e cultura underground (Bsides Magazine) gli hanno dedicato articoli e pure i giornali italiani, come Corriere della Sera, la Repubblica e il Centro, ne hanno parlato in articoli su Baccolo o sulle mostre a lui dedicate. Su YouTube i video hanno realizzato complessivamente sulle 20 mila visualizzazioni. Su IMDB ha un punteggio di 9,5 su 10 stellette. Nel 2020 quando la CG Entertainment distribuisce il film di von Trier su CG Digital la scheda del film 5 cose che dovresti sapere su Nymphomaniac Vol. 1 parla diffusamente del progetto.

Note

Collegamenti esterni 
 

Fumetti
Cortometraggi